Limes – barriere costruite dall'Impero romano per difendere i propri confini e i propri territori
 Limes danubiano – sistema di fortificazioni fluviali a difesa dei territori a sud del Danubio
 Limes – rivista italiana di geopolitica del Gruppo Editoriale L'Espresso